Hotový oder Hotovy ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hotový (1904–1975), tschechischer Komponist
 Rudolf Hotovy (1915–1962), deutscher Pharmakologe tschechischer Herkunft
 Zbyněk Hotový (1953–2019), tschechoslowakischer Fußballnationalspieler